Ardebil (provincie) - een provincie van Iran
Ardebil (stad) - de hoofdstad van de provincie Ardebil